Het ATP-toernooi van Schenectady 1992 (met de officiële naam OTB International Open 1992) werd van 24 tot en met 30 augustus 1992 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Central Park in Schenectady.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1992
Schenectady